In fluidodinamica il termine approssimazione di Boussinesq può riferirsi a:

 Approssimazione di Boussinesq (onde marine), per lo studio delle onde marine in acqua bassa
 Approssimazione di Boussinesq (convezione naturale), per lo studio dei flussi guidati da variazioni di temperatura
 Flusso di Boussinesq, per lo studio dei flussi in mezzi porosi

Fluidodinamica